Everyman – morality play inglese di autore anonimo del XV secolo
Everyman – personaggio dei fumetti DC Comics
Qualunquista (Everyman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Film
Everyman – cortometraggio del 1913 diretto da David Miles
Everyman – cortometraggio del 1914 diretto da Arthur Maude

Letteratura
Everyman – romanzo di Philip Roth

Musica
Everyman – album musicale del gruppo Drum Theatre

Altro
Nel Sonno polifasico, Everyman è un tipo di sonno a cui è più facile adattarsi.